Флаг муниципального образования «городское поселение посёлок Краснома́йский» Вышневолоцкого района Тверской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, являющийся символом статуса и самоуправления района.

Флаг утверждён 16 мая 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3334.

Описание 
«Прямоугольное белое полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, диагонально пересечённое снизу от свободного края к верху у древка голубой полосой. Слева от полосы у древка, выступающая от края полотнища на красном шпиле красная же, огранённая жёлтым, звезда башни Московского Кремля. Справа от полосы — красная Болотинская лампа с голубым абажуром. Габаритные размеры полосы — 1/5 ширины полотнища, звезда на шпиле по длине — 1/2 ширины полотнища, лампы — 1/2 ширины полотнища».

Символика 
Голубая полоса означает, что река Шлина делит посёлок пополам.

Болотинская лампа символизирует богатые художественные традиции стекольного завода.

Красная звезда на башне Московского Кремля показывает самое известное изделие завода «Красный Май» — кремлёвские звёзды.

Примечания 

Флаги с изображением пятиконечных звёзд
Флаги с изображением светильника